Julianum steht für
Gymnasium Julianum, Helmstedt, Niedersachsen
Studienseminar Julianum, Würzburg, Bayern